Е85 — смесь 85 % этанола и 15 % бензина. Стандартное топливо для т. н. «Flex-Fuel» машин, распространённых в основном в Бразилии и США и в меньшей степени — в других странах. Из-за более низкой энергоплотности продаётся дешевле, чем бензин.
Биоэтанол E85 пригоден только для использования в автомобилях с двигателем, сконфигурированным для этой цели.
Е85 представляет собой смесь спиртового топлива, состоящего из 85 % денатурированного этанола и 15 % бензина . В дополнение к этанолу и бензину топливо часто также содержит небольшое количество МТБЭ и изобутанола для лучшего сгорания и/или технического обслуживания двигателя. Упомянутые проценты являются объемными процентами.

Этанол получают из растений, поэтому его также называют биоэтанолом . Использование растений делает топливо более нейтральным по отношению к CO 2 .

Это топливо уже широко используется в Швеции и на Среднем Западе США , где этанол получают из кукурузы . Гоночная индустрия также широко использует E85 в качестве топлива, потому что этанол гораздо более устойчив к детонации, чем обычный бензин. Это позволяет топливу выдерживать более высокое сжатие без самовоспламенения топлива, как в дизельном двигателе.

Недостатком этанола как топлива является то, что он сильно полярен и поэтому притягивает воду. Это также означает, что оно не подходит для смешанной смазки.
Общеевропейский стандарт EN, определяющий требования и методы испытаний для биоэтанола E85, находится в стадии разработки в соответствии с CEN CWA 15293:2005 и должен был появиться в 2009 году как EN 15293 «Моторные топлива. Этанол (E85). Требования и методы испытаний». согласно планам работы CEN. Однако из-за проблем, возникших при разработке стандарта, этого сделать не удалось, и вместо стандарта CEN опубликовал технический отчет CEN/TR 15993:2010 «Моторные топлива. Этанол (Е85). Требования и Методы испытаний».

Примечания 

топливо